

Geografia
 Corwin – villaggio degli Stati Uniti d'America, situato nello stato dell'Ohio
 Corwin – cittadina fantasma degli Stati Uniti d'America, nella Contea di Tippecanoe
 Corwin – cittadina fantasma degli Stati Uniti d'America, nella Contea di Henry

Persone
 Hank Corwin – montatore, responsabile del suono e attore statunitense
 Jeff Corwin – biologo e documentarista statunitense
 Monte Corwin Towe – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Norman Corwin – sceneggiatore statunitense